Qixing Dao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qixing Dao (öar i Kina), Zhejiang, 
 Qixing Liedao, öar, Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar